Дуэ́йн А́ллен Аберна́ти — мла́дший (род. 17 июля 1976 года, Комптон, Калифорния, США), более известный под своим сценическим псевдонимом Dem Jointz (рус. Дэм Джоинтз), — американский продюсер, автор песен и певец.

Он продюсировал треки для многих артистов, включая Андерсона Паак и Рианну. Он также был сопродюсером четырех треков на альбоме Compton Доктора Дре, а также нескольких треков на альбоме Джанет Джексон Unbreakable, занимавшего №1 Billboard 200. Абернати также много работал над альбомом Donda Канье Уэста, обеспечивая продюсирование или дополнительный вокал в таких песнях, как «Jail». В настоящее время больше всег

Его видение распространяется на его собственный лейбл «U Made Us What We Are», который он основал для продвижения малоизвестных талантливых творческих людей.

Продюсерский тег 
Джойнтза можно узнать по его продюсерскому тегу «Incoming!» в начале песен, которые он спродюсировал, например, в Nah Nah Nah Канье Уэста в течение первых трех секунд песни.

Дискография 

Родившиеся в 1976 году
Музыкальные продюсеры из Калифорнии
Википедия:Биографии современников

Певцы и певицы из Калифорнии